Дмитрий Сосновский:
 Сосновский, Дмитрий Валерьевич (род. 1989) — российский боец ММА.
 Сосновский, Дмитрий Дмитриевич (род. 1958) — советский и украинский тренер по боксу.
 Сосновский, Дмитрий Иванович (1886—1953) — ботаник, систематик и ботаникогеограф.